Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 568 dans le monde.

 Route régionale 568 en Finlande 
 Route nationale 568 en France